

Canada 

 Hôpital Saint-Joseph (Victoria), Île de Vancouver (Colombie-Britannique, Canada)
 Hôpital Saint-Joseph (Trois-Rivières), à Trois-Rivières, en Mauricie (Québec)

Espagne 

 Hôpital Saint-Joseph (Torrox), Andalousie

France 

 Hôpital Saint-Joseph (Lyon)
 Hôpital Saint-Joseph (Marseille)
 Hôpital Saint-Joseph (Paris)

Portugal 
 .

République démocratique du Congo 
 Hôpital Saint-Joseph à Limete.